L7 steht für:
 L7 (Band), eine US-amerikanische Punkband
 L7, Kampfname von Cornélio da Conceição Gama, osttimoresischer Politiker und Widerstandskämpfer
 L7, eine Sexstellung, siehe Neunundsechzig
 D-Lieferwagen L 7, ein Kleintransporter der Deutschen Industriewerke AG